Долинська міська громада:
 Долинська міська громада — громада у Івано-Франківській області
 Долинська міська громада — громада у Кіровоградській області